François-Amédée Milliet peut désigner :
 François-Amédée Milliet de Challes et d’Arvillars (1623-1703), archevêque-comte de Tarentaise ;
 François-Amédée Milliet d’Arvillars (1664-1744), archevêque-comte de Tarentaise ;